Pedro Manuel Mendes Ribeiro mais conhecido por  Pedro Ribeiro  (Paredes, 25 de Janeiro de 1983) é um futebolista português que actua como defesa-central. Actualmente representa o FC Penafiel.

Carreira 
Pedro Ribeiro formou-se nas escolas de formação do FC Porto e passou para FC Porto B e a seguir pela equipa principal da equipa portuense. Em 2006 foi emprestado ao FC Marco e no final dessa temporada foi vendido ao Gil Vicente FC. Em 2009 chegou ao Trofense.

Selecção Nacional
Passou pela Selecção Nacional de Sub-21 durante os anos de 2004 e 2006 onde fez 10 jogos.

Referências 
Estatística Oficial do jogador (inglês) 
Stats no ForadeJogo
Perfil do Jogador em 2007-2008 

Naturais de Paredes
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Clube Desportivo Trofense